Понятието битка при Севастопол може да се отнася за:

 Обсадата на града по време на Кримската война или за
 Обсадата на Севастопол от немско-румънски войски по време на Втората световна война